Букзоц има више значења:

 Општина Букзоц (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Букзоц (Букзоц, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику